Il doppio del torneo di tennis Athens Trophy 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Andrea Betzner e Judith Wiesner che hanno battuto in finale Kathleen Horvath e Dinky Van Rensburg 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Mercedes Paz /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Jenny Byrne /  Louise Field (primo turno)

 Natal'ja Egorova /  Leila Meskhi (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Athens Trophy 1987